Gerbrand Adriaensz. Bredero, een dichter
Verenigde Bedrijven Bredero, een voormalig bouwbedrijf
Bredero Mavo, een school in Amsterdam